Flere personer bærer navnet Peter eller Peder Sørensen:

 Peder Sørensen (Aalborg) (død før 1532) – dansk borgmester i Aalborg
 Peder Sørensen (Øm) – dansk abbed i Øm Kloster ved reformationen
 Peder Sørensen (læge) (1542-1602) – dansk læge (Petrus Severinus)
 Peter Birch Sørensen (født 1955) – dansk økonom og professor
 Peter Norman Sørensen (født 1968) – dansk økonom og professor
 Peter Sørensen (fodboldtræner) (født 1973) – dansk fodboldtræner og tidligere spiller
 Peter Sørensen (borgmester) – borgmester i Horsens
 Peter Sørensen (atlet) – dansk atlet medlem af Københavns FF
 Peter Sørensen Vig (1854-1929) – dansk-amerikansk præst og historiker